

Населені пункти та їхні частини
 Поґожелець — село в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Поґожелець — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Поґожелець — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Поґожелець — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Поґожелець — село в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Поґожелець — частина села Барбарка в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Поґожелець — частина села Кальників (Кальнікув) у гміні Стубно Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Поґожелець — лісова осада в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства

Примітки